Depravation (lat. depravare, -vavi ‚verderben‘), auch Depravierung, steht für:

 Depravation (Medizin), Verschlechterung einer medizinischen Symptomatik
 Depravation (Numismatik), die Wertminderung einer Münze

Siehe auch:

 Deprivation